Рассел Алан Халс (; род. 28 ноября 1950, Нью-Йорк, США) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1993 года «за открытие нового типа пульсаров, давшее новые возможности в изучении гравитации», совместно с Джозефом Тейлором.

Своё открытие Рассел Халс и Джозеф Тейлор сделали в 1974 году, проводя наблюдения на радиотелескопе в Аресибо они впервые обнаружили двойной пульсар PSR B1913+16.

В 1991 году измерения сокращающейся орбиты этой пары звёзд, образующих пульсар, дали подтверждение общей теории относительности, и возможность излучения этой системой гравитационных волн.

Награды 
 Нобелевская премия по физике, 1993

Примечания

Ссылки 
 Нобелевская премия 1993 г. по физике — астрономам // К. А. Постнов, «Вселенная и Мы»
 Информация на Нобелевском сайте
 Р. A. Халс. «Открытие двойного пульсара». Нобелевская лекция // Успехи физических наук, том 164, выпуск 7, июль 1994

Физики по алфавиту
Физики США
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Выпускники Высшей школы естественных наук Бронкса
Преподаватели Техасского университета в Далласе
Выпускники Колледжа естественных наук Университета Массачусетса в Амхерсте
Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте
Выпускники Купер-юнион